Du grec ancien Βελισάριος, Belisarius désigne principalement le nom latin (et anglophone) du général Flavius Belisarius (Bélisaire).

Cependant il peut également désigner

 Un genre de scorpion : Belisarius
 Le prénom à l'origine du prénom français Bélisaire
 Le nom de famille Bélizaire
 La saga des Belisarius series
 L'opera seria italophone Belisario

Références 

Homonymie